AEGON Championships 2013 года — 111-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 10 по 16 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марин Чилич
 в парном разряде —  Максим Мирный и  Даниэль Нестор

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 2 в мире на тот момент). Британский теннисист уверенно добрался до полуфинальной стадии, после чего сломив сопротивление сначала четвёртого, а затем пятого сеянного теннисиста турнира и завоевал свой третий титул на кортах королевского клуба. Его соперником в финале стал прошлогодний чемпион Марин Чилич. Сильнейшим несеянным теннисистом стал австралиец Ллейтон Хьюитт, пробившийся в полуфинал.

Парный турнир также достался первым номерам посева — братьям Брайанам; как и Маррей американцы на пути к этой стадии выиграли два матча в решающем отрезке матча: на финальном тай-брейке. Прошлогодние чемпионы — Даниэль Нестор и Максим Мирный — не защищали свой титул, но канадец принимал участие в турнире (вместе со шведом Робертом Линдстедтом) и уступил уже на старте. До четвертьфинальной стадии добралось три несеянные команды, включая один альянс, оказавшийся в сетке по специальному приглашению организаторов: Джейми Маррей и Джон Пирс.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Энди Маррей обыграл  Марина Чилича со счётом 5-7, 7-5, 6-3.
 Маррей выигрывает 3-й титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чилич уступает 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Н. Маю
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р. Уильямс
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Ф. Нильсен
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Матошевич
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Льодра
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= П. Андухар
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Л. Росол
| RD1-score09-1=67
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С. Грот
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Б. Беккер
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=7| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Томич
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3=64

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С. Хиральдо
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Дж. Левайн
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Э. Маррей
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Н. Маю
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Матошевич
| RD2-score03-1=w
| RD2-score03-2=/
| RD2-score03-3=o
| RD2-seed04=
| RD2-team04= М. Льодра
| RD2-score04-1=
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= Л. Росол
| RD2-score05-1=62
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б. Беккер
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Хиральдо
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=7/wc
| RD2-team08= А. Долгополов
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Э. Маррей
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М. Матошевич
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Б. Беккер
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7/wc
| RD3-team04= А. Долгополов
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Э. Маррей
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Б. Беккер
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=

}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Александра Пейю /  Бруно Соареса со счётом 4-6, 7-5, [10-3].
 братья выигрывают 8-й титул в сезоне и 90-й за совместную карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2013 года
2013
2013 год в Лондоне